Стример ( от stream поток (в разных значениях)):
 Стример — видеоблогер, организующий трансляции ("стри́мы") в прямом эфире через интернет.
 Стример — устройство записи и хранения данных на магнитной ленте.
 Стример — ионизированный канал в газе.